Winkler má více významů:
 Winkler (Manitoba) – kanadské město
 Winkler (román) – román Gilese Corena
 Winkler (kráter) – kráter na Měsíci
 Winkler (příjmení) – německé příjmení, které nosilo více osobností